Infowars steht für:

Informationskriege
 InfoWars, Website des Verschwörungstheoretikers Alex Jones